Afrikaanse reuzenijsvogel
 Amerikaanse reuzenijsvogel
 Chinese reuzenijsvogel